Philip Smith ou Phil Smith peuvent faire référence à : 

 Philip A. Smith (1933-2007), président du Providence College 1994-2005  ;
 Philip Edward Smith (1884-1970), endocrinologue ;
 Philip Hubert Smith, ingénieur automobile britannique et auteur technique ;
 Philip Smith (1829–1906), lauréat irlandais de la  Victoria Cross ;
 Philip Smith (décédé en 1894), officier de l'armée britannique ;
 Philip Smith (1885-1918), footballeur ;
 Philip Smith (né en 1952), trompettiste américain ;
 Philip Smith (décédé en 1961), propriétaire de théâtre américain ;
 Philip Smith (né en 1965), tueur en série britannique ;
 Philip Smith (1966-), homme politique conservateur britannique et membre de la Chambre des lords ;
 Philip Smith, Baron Smith de Hindhead, membre conservateur de la Chambre des lords britannique ;
 Philip Smith (né en 1967), membre de l'Assemblée d'Irlande du Nord ;
 Phillip Hagar Smith (1905-1987), ingénieur électricien ;
 Phil Smith (1946-2010), footballeur australien ;
 Phil Smith (1952-2002), joueur de basket américain ;
 Phil Smith (1885–??), footballeur anglais pour Chelsea et Burnley ;
 Phil Smith, gardien de but de football anglais pour Swindon, Portsmouth et Aldershot ;
 Phil Smith, guitariste pour Lovin' Spoonful ;
 Philip Smith, producteur et écrivain néo-zélandais de cinéma et de télévision ;
 Phil Smith (né en 1938), homme politique et enseignant australien ;
 Philip F. Smith (1932-2017), Master Chief Petty Officer de l'United States Coast Guard ;
 Philip S. Smith, entrepreneur américain ;
 Philip E. Smith (né en 1934), pilote de chasse américain ;
 Philip Alan Smith (1920–2010), évêque du New Hampshire à l'église épiscopale.